Efrén Hernández es el nombre por el que se conoce tanto a...

al poeta mexicano Efrén Hernández
al político y abogado colombiano, nacido en Bogotá.